Alfredo Moacyr de Mendonça Uchôa (Murici, Alagoas, 21 de abril de 1906 – Brasília, Distrito Federal, 5 de março de 1996) foi professor, engenheiro, ufólogo e general do exército brasileiro. 

Um dos pioneiros da ufologia, no Brasil, foi renomado estudioso desta e da parapsicologia, além de ter sido um contatado.

Engenheiro geógrafo e civil formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, oficial de engenharia do Exército e professor de cálculo vetorial e mecânica racional da antiga Escola Militar de Realengo. Foi também professor catedrático de mecânica racional na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. No posto de coronel, foi o primeiro comandante do Colégio Militar de Salvador, de 1957 a 1959. Cursou também a Escola Superior de Guerra. 

Na área da ufologia, deixou as seguintes obras: 
 Além da parapsicologia – 5.ª e 6.ª dimensões da realidade (Editora Horizonte, 1968);
 A parapsicologia e os discos voadores – O caso Alexânia (Editora Grupo de Expansão Cultural, 1973);
 Cristo para a humanidade de hoje (Editora Horizonte, 1980);
 Mergulho no hiperespaço – Dimensões esotéricas na pesquisa dos discos voadores (Editora Horizonte, 1981);
 Muito além do espaço e do tempo (Editora Thesaurus, 1983);
 Uma busca da verdade – Autobiografia (Edição do autor, 1995).

Ver também
 Hiperespaço
 Dimensão (física)
 Multiverso (ciência)
 Buraco-de-minhoca
 Teoria-M
 Marco Petit

Ligações externas
 Entrevista: General Uchôa revela tudo o que sabe sobre fenômeno UFO
 Alfredo Moacyr de Mendonça Uchôa - In Memoriam
 Moacyr Uchôa e os Discos Voadores
 Túneis no Espaço-Tempo e Viagens Interestelares Hiper-rápidas

Ufólogos do Brasil
Naturais de Murici (Alagoas)